

Persone 
 Calepio – famiglia risalente al XII secolo
 Flavio Calepio – console romano del 447
 Ambrogio Calepio – umanista e latinista italiano
 Giovanni Girolamo Calepio – religioso italiano
 Pietro Calepio – umanista italiano
 Pietro Calepio – politico italiano
 Trussardo da Calepio – padre del latinista Ambrogio Calepio
 Calepio (famiglia) – famiglia bergamasca

Altro 
 Calepio – frazione del comune italiano di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo
 Castello di Calepio – castello della Lombardia

Pagine correlate 
 Caleppio
 Valcalepio (disambigua)